Амангельдинский сельский округ

 Амангельдинский сельский округ (Буландынский район) — сельский округ в Буландынском районе Акмолинской области.
 Амангельдинский сельский округ (Коргалжынский район) — сельский округ в Коргалжынском районе Акмолинской области.
 Амангельдинский сельский округ (Алматинская область) — сельский округ в Алматинской области.
 Амангельдинский сельский округ (Западно-Казахстанская область) — сельский округ в Западно-Казахстанской области.
 Амангельдинский сельский округ (Карагандинская область) — сельский округ в Карагандинской области.
 Амангельдинский сельский округ (Амангельдинский район) — сельский округ в Амангельдинском районе Костанайской области.
 Амангельдинский сельский округ (Джангельдинский район) — сельский округ в Джангельдинском районе Костанайской области.
 Амангельдинский сельский округ (Кызылординская область) — сельский округ в Кызылординской области.
 Амангельдинский сельский округ (Павлодарская область) — сельский округ в Павлодарской области.
 Амангельдинский сельский округ (Есильский район) — сельский округ в Есильском районе Северо-Казахстанской области.
 Амангельдинский сельский округ (Уалихановский район) — сельский округ в Уалихановском районе Северо-Казахстанской области.